Preusmjeri Nacrt:Mengtian modul